Thomas Kinsella (1832–1884) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Thomas Kinsella (1928–2021) – irlandzki poeta